Parafie pod wezwaniem św. Klary:

 Parafia św. Klary w Dobrej (powiat łobeski)
 Parafia św. Klary w Kuleszach
 Parafia św. Klary w Hłudnie
 Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Klary w Tychach

Klara, św.
!